Zumbült ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Zumbült (* 1968), deutscher Schauspieler und Sänger
 Marietta Zumbült (* vor 1987), deutsche Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin (Sopran)